Бромид иридия(III) — неорганическое соединение,
соль металла иридия и бромистоводородной кислоты с формулой IrBr,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Действие бромистоводородной кислоты на оксид иридия(IV):

Физические свойства 
Бромид иридия(III) образует кристаллогидрат состава IrBr·4HO — тёмно-зелёные кристаллы,
растворяется в воде,
не растворяется в этаноле. Обезвоженный бромид иридия(III) представляет собой красно-коричневое или тёмно-зелёное вещество, плотность 6,82 г/см.

Известен также моногидрат IrBr·HO.

Химические свойства 
 Кристаллогидрат при нагревании теряет воду:
 

 При сильном нагревании разлагается на элементы:

Литература

Примечания 

иридия